Louis Le Gendre ou Legendre (1655 - 1733), historien français ;
 Louis Legendre (1752 - 1797), orateur de la Révolution française ;
 Louis Legendre (1945 - ), scientifique québécois.
 Louis Legendre, auteur dramatique français.

Notes et références